Wuxi ist der Name folgender politischer Einheiten in China:
 Wuxi (), Stadt in der Provinz Jiangsu
 Wuxi (Chongqing) (巫溪县), Kreis in der Stadt Chongqing
 Wuxi (Dangtu) (乌溪镇), Großgemeinde im Kreis Dangtu der Provinz Anhui
 Wuxi (Luxi) (武溪镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der Provinz Hunan
 Wuxi (Yunhe) (雾溪畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Kreis Yunhe der Provinz Zhejiang
 Wuxi (Qiyang) (浯溪街道), Straßenviertel im Kreis Qiyang in der Provinz Hunan

Siehe auch:
 WuXi Biologics (药明生物), Open-Access-Technologieplattform für Biologika